Становлення Галактичної Імперії — це період становлення величі Галактичної Імперії у творах франшизи Зоряні війни, що почався реорганізації Галактичної Республіки в Галактичну Імперію, а закінчився із перших публічних випробувань «Зірки смерті» та розпуском Імперського сенату.

Передісторія

Слабкість Галактичної Республіки 
Падіння Галактичної Республіки та становлення нової сили в галактиці було очевидним ще за сотні років до утворення Галактичну Імперії, адже останні століття свого існування Республіка втратила фактичний влив над Сектором колоній та Зовнішнім кільцем, що призвело до розгулу криміналу та контрабанди у тих регіонах із подальшим їхнім економічним занепадом. Також через групу пацифіських реформ та законодавчих актів, як то Роусанська угода, Республіка та планети, які входили до неї, не могли сформувати потужних флотів, щоб ефективно боротися із піратами та зупиняти регіональні конфлікти, а джедаї, на яких були поставлені дані повноваження, банально не могли ефектно їх вирішувати через малий кількісний вплив, адже навряд 1-2 джедаї могли сильно вплинути на хід конфлікту, перебуваючи, як правило, у статусі миротворців.

Формування Торгової Федерації як альтернативної сили 
Окраїни галактики, які через власну бідність та віддаленість були нецікаві республіканській владі та правоохоронній системі, а утримувати боєздатні правоохоронні та планетарні сили вони не могли із зрозумілих причин, а тому, із допомогою сили або корупції, владу на подібних планетах захоплювали кримінальні синдикати, а тому уряди планет у даних регіонах почали шукати альтернативного захисту, яким і стала молода Торгова федерація.

Торгова федерація, маючи велику зацікавленість у порядку в просторах Сектора колоній та Зовнішнього кільці, де проходила більшість їхніх торгових шляхів, користуючись ще кількома із вад старої Республіки, а саме: тотальною корупцією та гальмівною бюрократією, змогла оформити утримання великого галактичного флоту, виправдовуючи його наявність великим піратством, а кораблі, що не підпадали під категорії Роусанської угоди, оформлювала як вантажні, а також формуючи власні спеціального призначення, що активно боролися із піратством та контрабандизмом у цих секторах.

Згодом республіканські, через велике розширення впливу Торгової федерації за межі нецікавих Республіці секторів та закриття від неї бази даних гіперпросторових шляхів Федерації, чиновники вступили у конфлікт із Торговою федерацією, що призвело до загострення відносин між Республікою та Торговою федерацією, ставши першим дзвоником до майбутньої галактичної війни.

Незадоволення суспільства діяльністю Ордену джедаїв 
Орден джедаїв, на який і положили більшість миротворчих обов'язків після розформування Армії Галактичної Республіки, не завжди зрозуміло виконував ці обов'язки, призводячи до обурення суспільства, і не тільки на цих планетах.

Також людям не був зрозумілий вплив Ордену джедаїв, який і так існував за рахунок республіканської казни, на політику, адже у пресу пробиралося достатньо свідчень про вплив джедаїв на сенаторів та підсенатні інтриги із їхньою участю. Згодом галактичному суспільству все стало ясно у плані цієї теми, адже джедаї, без рішення Галактичного сенату або суду, вирішили самовільно арештувати канцлера Палпатіна, якого підозрювали у належності до Ордену ситхів та узурпації влади, що було прийнято галактичною спільнотою за спробу перевороту джедаями.

Незрозуміла трирічна війна 
Згодом після того як стало відомо про долучення Торгової федерації до Альянсу сепаратистів (Представники Торгової федерації офіційно заявляли, що тільки радикальне крило на чолі із Нут Ганреєм долучилися до Конфедерації незалежних систем, а тому Торгова федерація до кінця війни мала представництво у Галактичному сенаті) Республіка та Орден джедаїв вторглися на Геонозис, розпочавши Війни клонів — трьох річну криваву війну, що охопить більшість галактики та зруйнує її.

Дана війна сильно потріпала галактику, давши розгул криміналу, торгівлі зброєю, контрабандою, які активно використовувалися та фінансувалися ворогуючими сторонами для підриву стабільності противника.

Історія періоду

Чистки 
У перші роки свого існування Галактична Імперія відзначилася великою кількістю чисток серед командування Імперського галактичного флоту, адже велика кількість офіцерів, особливо серед старої гвардії, які встигли довго прослужити Республіці, відмовлялися присягати на службу новоствореній Імперії, та сенаторів Імперського сенату, які недуже охоче підтримували Новий порядок та не були такими публічними, як Мон Мотма та Бейл Органа, хоча на той момент повного миру у галактиці ще не було, а Імперії доводилося продовжувати воювати із осколками Конфедерації та системами, що відмовилися визнати імперську владу.

Націоналізація 
Перші роки власного існування Імперія дуже активно зайнялася націоналізацією власності колишньої Конфедерації, так було націоналізовано Техносоюз та Торгову федерацію із усім майном та філіями, а згодом перейшли і до націоналізації важливих військових підприємств, як верфі на планеті Куат, фабрик клонів на Каміно, хоч їх згодом імперці самі і знищили, а також частково націоналізувавши великі галактичні банки.

Реформація армії 
Іншим головним кроком молодої Імперії стала реформація армії та переведення її на контрактну основу, пролобійованої самим гранд-моффом Таркіном, що передбачав відмову від солдат-клонів, щоб збільшити термін служби одного солдата та здешевити його підготовку. І дана реформа була блискуче проведена, адже менше ніж за п'ять років Імперія повністю переозброїла свою армії, перевила її на контрактну основу і повністю відмовилася від солдат-клонів.

Боротьба із криміналом 
У подальшому, реорганізувавши армію та перевівши її на контрактну основу, Імперія розпочала активну боротьбу із криміналом у Зовнішньому кільці, де їм подекуди приходилося протистояти не просто з ескадрильями вантажних суден із легким озброєнням, а проти цілих флотилій, що володіли навіть есмінці та крейсера, як правило, то це були колишні кораблів КНС. За цей період було знищено десятки великих кримінальних кланів, у тому числі і синдикат «Чорне сонце».

Доктрина Таркіна 
Головним теоретиком порядку та правління Галактичної імперії був її гранд-мофф Вілгуфф Таркін із своєю доктриною, що передбачала правління не силою, а страхом, для чого і передбачалася бойова станція «Зірка Смерті», яка мала залякувати всю галактику своєю руйнівною силою, тримаючи дисципліну та порядок у ній.

Протягом всього періоду власного становлення Імперія йшла до ідеалу даної доктрини, створюючи страшний образ імперського чобота, що запросто та із особливою жорстокістю чавить усіх своїх противників, але реалізувати одночас та повноцінно цю доктрину не могли, адже Імперія, як спадкоємиця Республіки, досі базувалася на певних демократичних принципах, які сковували її можливості, адже Палпатін і близько не хотів входити у сильну конфронтацію із сенатом, де і без того була сильна опозиція, тому будівництво «Зірка Смерті» так ретельно і довго приховувалося імперськими силовиками від імперської спільноти.

Закінчення епохи 
Епоха становлення Галактичної імперії закінчилась тоді, коли «Зірка Смерті», на борту якої знаходився Вілгуфф Таркін та Дарт Вейдера, провела публічні випробування власної сили на одній із головних антиімперських планет — Альдреаан, знищивши планету та всіх її мешканців, а імператор Шиф Палпатін, користуючись такою нагодою, розпустив Імперський сенат, зібравши всю владу у своїх руках.

Показано

Фільми 

 «Соло. Зоряні Війни. Історія»
 «Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія»

 «Зоряні війни. Епізод IV. Нова надія»

Серіали 

 «Обі-Ван Кенобі»
 «Андор»

Мультсеріали 

 «Зоряні війни: Бракована партія»
 «Зоряні Війни: Повстанці»

Відеоігри

Посилання 
Зоряні війни
Фантастика